

Letteratura 
 Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success – biografia di Donald Trump scritta da Michael D'Antonio e pubblicata nel 2015

Musica 
 Never Enough – album di Patty Smyth del 1987
 Never Enough – singolo degli L.A. Guns del 1989
 Never Enough – singolo dei The Cure del 1990
 Never Enough – album di Melissa Etheridge del 1992
 Never Enough – singolo dei Toto del 1992
 Never Enough: The Best of Jesus Jones – album dei Jesus Jones del 2002
 Never Enough – singolo degli Epica del 2007
 Never Enough – singolo dei Five Finger Death Punch del 2008
 Never Enough – singolo dei This Condition del 2009
 Never Enough – singolo dei Kiss del 2010
 Never Enough – singolo di Tarja Turunen del 2013
 Never Enough – EP dei Wild Adriatic del 2015
 Never Enough – singolo di Koda Kumi del 2017